Шарнебек () — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.

Входит в состав района Люнебург. Подчиняется управлению Шарнебек. Население составляет 3213 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 26,88 км². Официальный код — 03 3 55 033.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Нижней Саксонии